Бакса́н:
 Баксан — город в России, административный центр Баксанского района Кабардино-Балкарии.
 Баксан — река на Северном Кавказе, правый приток Малки (бассейн Терека).
 Баксан — альпинистский лагерь в Долине Азау (Поляна Нарзанов, Приэльбрусье).
 Баксан — дорожный разъезд, входит в состав городского поселения Майский, в Майском районе Кабардино-Балкарии.
 Баксан — прежнее название села Межгорье в Белогорском районе Крыма.

См. также 
 Баксанская ГЭС
 Баксанская нейтринная обсерватория
 Баксанская (песня)